Sale kan syfta på

 Sale – en finländsk detaljhandelskedja, se S-gruppen

Geografi

Australien 
1 Sale (ort i Australien), Victoria, Wellington,

Indonesien 
2 Desa Sale, administrativ by, Jawa Tengah, 
3 Kecamatan Sale, distrikt, Jawa Tengah,

Italien 
4 Sale, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria,

Kroatien 
5 Sali, Kroatien, Zadars län,

Marocko 
6 Sale (provins), Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, 
7 Salé, ort, Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr,

Storbritannien 
8 Sale, Greater Manchester, England, Trafford, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar